Пейдж или Пэйдж ( или ) — распространённая английская фамилия, имя и топоним.

Фамилии

А—Г 
 Пейдж, Анджелика (род. 1964) — американская актриса.
 Пейдж, Анита (1910—2008) — американская актриса, достигшая популярности в последние годы эры немого кино.
 Пейдж, Белла (род. 2001) — австралийская певица, участница Детского конкурса песни Евровидения 2015.
 Пейдж, Бетти (1923—2008) — американская фотомодель.
 Пейдж, Бриони (род. 1990) — британская спортсменка в прыжках на батуте.
 Пэйдж, Грег (род. 1958) — американский боксёр.

Д 
 Пейдж, Даймонд Даллас (род. 1956) — американский рестлер.
  (1908—1978) — английский учёный; президент Британской академии (1971—1974).
 Пэйдж, Джек (1900—1947) — британский фигурист, выступавший в одиночном и парном катании.
 Пэйдж, Джексон (род. 2001) — валлийский снукерист.
 Пейдж, Дженнифер (род. 1973) — американская певица, автор песен и актриса.
 Пейдж, Джеральдин (1924—1987) — американская актриса, лауреат премии «Оскар» в 1986 году.
 Пейдж, Джерри (род. 1961) — американский боксёр, олимпийский чемпион 1984 года.
 Пейдж, Джимми (род. 1944) — английский музыкант, участник группы Led Zeppelin.
 Пейдж, Джо (1917—1980) — профессиональный американский бейсболист, выступавший на позиции питчера.
 Пейдж, Джоанна (род. 1978) — уэльская актриса и певица.
 Пейдж, Джон (1743—1808) — американский политик, конгрессмен, губернатор штата Вирджиния.
 Пейдж, Джон (1900—1947) — британский фигурист-одиночник, также выступал и в парах.
 Пэйдж, Джордж (1890—1953) — шотландский шахматист.

З—Л 
 Пейдж, Зак (род. 1973) — американский боксёр-профессионал.
 Пейдж, Кристофер (род. 1952) — британский музыковед, дирижёр и лютнист, специалист по средневековой музыке Западной Европы.
 Пейдж, Кристофер Найджел (род. 1942) — шотландский ботаник.
 Пейдж, Лайман (род. 1957) — американский физик.
 Пейдж, Ларри (род. 1973) — американский компьютерный специалист, разработчик Google.
 Пейдж, Ли (род. 1987) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Пейдж, Луис (1899—1959) — английский футболист и футбольный тренер.

М 
 
 Пейдж, Майра (1897—1993) — американская писательница.
 Пейдж, Малком (род. 1972) — австралийский яхтсмен.
 Пейдж, Мюрриел (род. 1975) — американская баскетболистка и тренер.

П—С 
 Пейдж, Патти (1927—2013) — американская певица.
 Пейдж, Питер (род. 1969) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Пейдж, Реге-Жан (род. 1990) — британский актёр.
 Пейдж, Роберт (1911—1987) — американский актёр.
 Пейдж, Род (род. 1933) — американский политик.
 Пэйдж, Сэмюэль (род. 1976) — американский актёр.

У—Я 
 Пейдж, Уиллис (1918—2013) — американский дирижёр.
 Пейдж, Уильям (1811—1885) — американский художник.
 Пейдж, Хосе (Дон Альварадо; 1904—1967) — американский актёр немого кино.
 Пейдж, Эдгар (1884—1956) — английский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1908 года.
 Пейдж, Элейн (род. 1948) — английская певица и актриса.
 Пейдж, Эллиот (ранее Эллен; род. 1987) — канадский актёр.
 Пейдж, Эрл (1880—1961) — премьер-министр Австралии.
 Пейдж, Ясмин (род. 1991) — британская актриса.

Составные фамилии 
 Бёртон-Пейдж, Джон (1921—2005) — английский лингвист, историк, исламовед, индолог.
 Хэндли Пейдж, Фредерик (1885—1962) — британский промышленник, пионер авиастроения.

Псевдонимы 
 Пейдж (урождённая Сарая-Джейд Бевис; род. 1992) — английский рестлер.
 Гейл Пейдж (урождённая Салли Перкинс Раттер; 1910—1983) — американская певица и актриса. 
 Дженис Пейдж (урождённая Донна Мае Тжаден; род. 1922) — американская актриса.
 Кайли Пейдж (род. 1997) — американская порноактриса.

Вымышленные персонажи 
 Карен Пейдж — герой вселенной Marvel Comics.
 Мэдисон Пейдж — одна из главных героев компьютерной игры Heavy Rain.

Топоним 
 США
 Пейдж — тауншип в округе Мил-Лакс, Миннесота.
 Пейдж — округ в штате Вирджиния.
 Пейдж — округ в штате Айова.
  — город в штате Аризона.
 Пейдж-Парк — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ли, штат Флорида.
 Пэйдж-Уокер — музей истории города и бывший отель, расположенный в городе Кэри, штат Северная Королина.

См. также 
 Пейджер
 Пейджит

Примечания